Silver Knights de Henderson
Silver Knights de Henderson